Балтаюрт () — малая река в Ишимбайском районе Башкортостана, правый приток реки Улуелга.

Приблизительная длина реки — 1,8 км. Ранее в устье находилось селение Балтаюрт.

Река названа по селению (от башк. балта — «топор», йорт — «юрт, кочевье»).

Примечания 

Бассейн Урюка
Реки Ишимбайского района